Мариупольский городской лицей Мариупольского городского совета Донецкой области — государственное учреждение среднего образования в городе Мариуполе. Победитель регионального конкурса «Золотой скиф» в номинации «За достижения в области образования».

Обучение ведётся с восьмого класса и до получения полного среднего образования.

Количество учащихся — около 450 человек.
Обучение ведётся по четырём профилям:
 филологический профиль (филологическая группа и группа иностранных языков)
 общественно-гуманитарный профиль (историко-правовая и экономическая подгруппы)
 физико-математический профиль
 информационно-технологический профиль

История лицея 
Лицей был образован в 1996 году слиянием педагогического и технического лицеев.

В 2002 году стал дипломантом регионального конкурса «Золотой скиф» в номинации «За достижения в области образования» и вошёл в восьмёрку лучших учебных учреждений Донецкой области.

С 2009 года — базовое учебное учреждение международного образовательного проекта по популяризации немецкого языка и культуры «Школы: партнёры будущего», проводящегося под патронатом министра иностранных дел Германии (куратор на Украине — Институт имени Гёте) В сентябре 2009 года начался проект по обмену учениками с немецкой школой в Виттмунде.

Был эвакуирован в Облонский район Киева , Пуща-Водица.

Педагогический коллектив 
Директор — Голютяк Андрей.

Всего в лицее преподают 45 учителей, из которых двое имеют звание «Заслуженный учитель Украины», одиннадцать — «Отличник образования Украины»

Примечания

Ссылки 
 Сайт лицея
 Карточка школы на сайте Института имени Гёте
 Cornelia Rabitz. Mit Deutsch nach Europa // Немецкая волна.

Школы Мариуполя